Święty Bueno (ur. ?, zm. ok. 640 r. w Clynnog Fawr w Gwynedd) – święty Kościoła katolickiego.

Jedyne, co wiadomo o świętym Buenonie to to, że był opatem jednego z klasztorów w północnej Walii. Założył również klasztory w Herefordshire.

Dzierży on patronat nad chorymi dziećmi. Patronat ten ma swoje źródło w legendzie, która czyni świętego Buena wujem świętej Wenefrydy. Według tej legendy Winifreda została ścięta mieczem przez rozwścieczonego zalotnika, którego konkury odrzuciła. Był nim Cardoc, syn jednego z walijskich wodzów. Widząc to, Buenon położył głowę Winifredy na miejscu i przywrócił dziewczynę do życia.

Wiara w legendę przetrwała wieki. Jeszcze w XVIII wieku chore dzieci kąpano w źródełku przy grobie świętego i zostawiano je tam na noc.

Wspomnienie świętego Buenona obchodzi się 21 kwietnia.

Zobacz też 
 święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 wstawiennictwo świętych

Bibliografia 
 Hallam E., Święci w naszym życiu. Patroni spraw trudnych, radosnych i zwyczajnych., wyd. KDC, Warszawa 2005

Święci katoliccy
Zmarli w VII wieku